Иван Томић се може односити на:

 Иван Томић (фудбалер) (1976), српски фудбалер
 Иван Томић (глумац) (1972), глумац